Dörrien ist der Familienname folgender Personen:
 Catharina Helena Dörrien (1717–1795), deutsche Botanikerin
 Ludolf Christian Dörrien (1657–1696), Bürgermeister der Neustadt Hildesheim
 Melchior Dörrien (1721–1746), deutscher Jurist, Advokat, Pädagoge und Hofrat
 Melchior Friedrich Dörrien (* 1668), Bürgermeister der Neustadt Hildesheim